Dolina San Fernanda
San Fernando Valley (1944.)
San Fernando Valley Quakes
San Fernando Valley Historical Society
San Fernando Valley State College, danas California State University, Northridge (CSUN, Cal State Northridge)
San Fernando Valley FC
San Fernando Valley Symphony
San Fernando Valley Sun
San Fernando Valley Freeway, California State Route 118, State Route 118, SR 118
San Fernando Valley Matadors, športska sekcija sveučilišta CSUN,  Cal State Northridge Matadors